Bentley (automerk)

Autotypen
 Bentley Continental R-type (1952–1955)
 Bentley Continental S-type (1955–1965)
 Bentley Continental S1 (1955–1959)
 Bentley Continental S2 (1959–1962)
 Bentley Continental S3 (1962–1965)
 Bentley Continental Corniche (1984–1995)
 Bentley Continental R (1991–2002)
 Bentley Continental S (1994–1995)
 Bentley Continental T (1996–2002)
 Bentley Continental GT (2003–)
 Bentley Continental GT Speed (2003–)
 Bentley Continental Flying Spur (2005–)
 Bentley Continental Flying Spur Speed (2013–)
 Bentley Continental GTC (2006–)
 Bentley Continental GTC Speed (2009–)
 Bentley Continental Supersports (2009–)
 Bentley Continental Supersports Convertible (2010–)